Евгений Алексеевич Сорокин (1929—1963) — советский художник.

Место рождения: Москва. Образование: Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года, Московский Государственный художественный институт им. В. И. Сурикова. В художественном институте учился на одном курсе со своим другом Павлом Никоновым.

Участник многочисленных выставок, в том числе персональных. Член Московского Областного Союза Художников.

Его произведения находятся в Третьяковской галерее, музее им. И. С. Тургенева, музее Московского художественного училища памяти 1905 г, музее им. Ленина, Истринском художественном музее, музее Московского областного художественного фонда, Дирекции художественных фондов Министерства Культуры, а также в частных коллекциях.

Художественный рейтинг - 4А

Ссылки 
 Биография
 Картины Евгения Сорокина
 Краткая биография на сайте аукционного дома

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1929 году
Умершие в 1963 году
Художники России